Norra stadsparken kan avse:

 Norra stadsparken (Rinkeby) – en park i Rinkeby i Stockholms kommun
 Norra stadsparken (Sundsvall) – Sundsvalls stadspark